Ак-Баш — название населённых пунктов:

 Ак-Баш — название исчезнувшего села Вячеславовка Черноморского района Крыма до 1948 года.
 Ак-Баш — село в Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии.